

Dans l'art 
 Les Experts, tableau de Alexandre-Gabriel Decamps peint en 1837.

Dans la fiction 
 Les Experts est un film américano-canadien de Dave Thomas (1989).
 Les Experts est un film américain de Phil Alden Robinson (1992).
 Les Experts (CSI) est une franchise médiatique américaine diffusé sur depuis 2000 sur CBS avec une interruption entre 2016 & 2021 et entre 2000 & 2016 sur TF1 en France, CTV, CTV Two, Séries+ & V au Canada, RTS en Suisse & RTL-TVI en Belgique. Elle est composée de:
 Les Experts (CSI: Crime Scene Investigation ou CSI: Las Vegas (syndication)), 2000-2015
Les Experts : Miami (CSI: Miami), 2002-2012
Les Experts : Manhattan (CSI: NY), 2004-2013
 Les Experts : Cyber (CSI: Cyber), 2015-2016
CSI: Vegas, 2021-Présent, suite de la première série
 Les Experts, un jeu vidéo d'aventure sorti en 2003 et basé sur la série américaine du même nom.
 Les Experts (série de jeux vidéo)
 Les Experts ami-ami, 2006, est un épisode des Simpson.

Dans le sport 
 « Les Experts » est le surnom des joueurs de l'Équipe de France de handball masculin de 2008 à 2017, en référence à une période de forte domination de cette équipe.

Voir aussi